Wranowa bezeichnet

 Vranov u Stříbra, Gemeinde in Tschechien
 Vranová, Gemeinde in Tschechien